В Военно-воздушных силах СССР существовало два 138-х бомбардировочных авиационных полка:

 138-й бомбардировочный авиационный полк
 138-й ближнебомбардировочный авиационный полк

История переименований 

 138-й бомбардировочный авиационный полк осенью-зимой 1941/1942 г. входил в состав 2-й раг Волховского фронта. С 18 мая 1942 года входил в состав 223-й бад. На вооружении имел бомбардировщики Пе-2. В конце октября 1942 года расформирован.

 138-й ближнебомбардировочный авиационный полк, он же 138-й скоростной бомбардировочный авиационный полк сформирован в 1940 году в Киевском военном округе,  в марте 1942 года переформирован в 805-й штурмовой авиационный полк.